Sakai (Fukui), stad in de Japanse prefectuur Fukui
Sakai (Gunma), een gemeente in de Japanse prefectuur Gunma
Sakai (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
Sakai (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano
Sakai (Osaka), stad in de Japanse prefectuur Osaka
Sakai (software), opensourcesoftware voor elektronische leeromgevingen

Personen met de achternaam Sakai
Itaru Sakai, een Japanse componist
Izumi Sakai, een Japanse zanger (ZARD)
Stan Sakai, een Amerikaanse striptekenaar
Takamasa Sakai, een Japanse componist